Chamartín désigne notamment :
 Chamartín, une commune de Castille-et-León, en Espagne ;
 Chamartín, un arrondissement de Madrid, en Espagne ;
 la gare de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, une gare de la même ville ;
 Chamartín, une station de métro de la même ville ;
 deux enceintes de football utilisée par le Real Madrid CF :
 le stade de Chamartín (Estadio de Chamartín), en fonctionnement de 1924 à 1946 ;
 le Nuevo Estadio Chamartín, inauguré en 1947 et renommé en 1955 stade Santiago-Bernabéu.